Richard Yates (1815–1873) amerikai politikus, Illinois állam szenátora 1865–71 között
Richard Yates (1926–1992) amerikai író